Аллохто́ны (от  — «другой» и  — «земля», то есть происходящий из другой местности) — виды (роды, семейства) организмов, проникшие в данную местность при расселении (миграции) из места, где они возникли в процессе эволюции. Так, североамериканский опоссум — аллохтон Северной Америки, так как расселился сюда из Южной Америки. Противоположное понятие — автохтоны.

Ссылки 
 

Биогеография